"Cusano" pode ser:
 Cusano Mutri, comuna italiana da Campânia
 Cusano Milanino, comuna italiana da Lombardia
 Fundação Niccolò Cusano
 Università degli Studi Niccolò Cusano

Desambiguações de topônimos